'06 SUMMER SMTOWN es un álbum del 2006 para el SM Town. Este es el cuarto álbum de vacaciones de verano de SM Entertainment. TRAX y Super Junior son nuevos grupos de chicos que se unen al SM Town.

Lista de canciones 
 태양은 가득히 (Red Sun) - SM TOWN
 오아시스 (Oasis) - TVXQ
 Dancing Out - Super Junior
 한 여름밤의 고백 (Summer Night Love) - Kangta
 TOUCH - BoA
 Catch the Shooting Star - TSZX
 너없이 (Without You) -TRAX
 Raindrops - Hyun Jin
 Shake - Black Beat
 Smile! - Super Junior
 태양은 가득히 (Red Sun) (Instrumental)

Referencias

Página oficial 
 SM Entertainment 

Álbumes de 2006
Álbumes de SM Entertainment